Kuźmiszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim, w starostwie Dukszty.
 Kuźmiszki – dawny chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.